The Broken Coin – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
La moneta spezzata  (The Broken Coin) – serial del 1915 diretto da Francis Ford
The Broken Coin – film del 1936 diretto da Albert Herman